Moulon (Gironde)
 Moulon (Loiret)